Zwitsers voetbalelftal (mannen)
 Zwitsers voetbalelftal (vrouwen)
 Zwitsers voetbalelftal onder 21 (mannen)
 Zwitsers voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
 Zwitsers olympisch voetbalelftal (mannen)